

События 
 Римская республика:
 консулы Квинт Огульний Галл (плебей) и Гай Фабий Пиктор (патриций). Цензоры Луций Эмилий Барбула (патриций) и Квинт Марций Филипп (плебей) — консулы 281 года до н. э.
 Самнитское восстание против римского владычества подавлено, распущена Самнитская лига.
 Завершено строительство акведука Анио (позже — Анио Ветус), по которому вода поступала в Рим на расстояние  из одноимённой реки.
 Греция — заключён антимакедонский союз между Афинами (Хремонид) и Спартой (Арей I) при поддержке Египта (Птолемей II Филадельф), вскоре переросший в Хремонидову войну (возможен также 268 год до н. э.)
 Сицилия — стратег Гиерон при поддержке Карфагена наносит поражение мамертинцам и провозглашается царём большей части острова.
 Китай — в ходе междоусобных войн армия царства Чжао наносит поражение войскам царства Цинь. Под руководством циньского министра Фань Суя начинается милитаризация страны с целью военного и политического реванша.

Родились 
 Аттал I, царь Пергама с 241 по 197 год до н. э.

Скончались 
 Стратон из Лампсака — древнегреческий философ и естествоиспытатель (возможен также 268 год до н. э.)

См. также

Примечания